David Edwards (musicus), Amerikaanse musicus, levend van 1915 tot 2011
 David Edwards (voetballer), Welshe voetballer, geboren in 1986
 David Edwards (zanger), Welshe zanger en muzikant, levend van 1964 tot 2021
 David Edwards (basketballer), Amerikaanse basketballer, levend van 1971 tot 2020
 David Edwards (curler), Schotse curlingspeler
 David Edwards (golfer), Amerikaanse golfer
 David Edwards (wielrenner), Australische wielrenner
 David Edwards (zeiler), Australische zeiler, geboren in 1973